Андрей Бурлака:
 Бурлака, Андрей Иванович (род. 1965) — генерал-полковник, первый заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ.
 Бурлака, Андрей Петрович (род. 1955) — российский музыкальный журналист и продюсер.